

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Mozgawa – część wsi Kozubów w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów
 Mozgawa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów

Inne 
 Mozgawa – rzeka, prawy dopływ rzeki Mierzawa
 Mozgawa – przystanek kolejowy
 Marian Mozgawa – wysoki funkcjonariusz MO

Zobacz też 
 Bitwa nad Mozgawą